Марко Чеккинато (; род. , Палермо, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Родители Марко — Серджио и Стефания Чеккинато, отец — менеджер, мать — секретарь.

Начал играть в теннис с семи лет со своим дядей, тренером по теннису. Любимое покрытие грунт, любимый турнир — Рим. Кумиром в мире тенниса в детстве был Марат Сафин.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Профессиональную карьеру Марко начал в 2010 году. В июле 2011 года выиграл первый парный титул на турнирах серии «фьючерс». В марте 2012 года он взял первый «фьючерс» в одиночном разряде. В мае 2013 года итальянец дебютировал на основных соревнованиях Мирового тура ATP, пройдя через квалификацию на турнир в Ницце. В августе того же года Чеккинато выиграл первый турнир из серии «челленджер» в Сан-Марино. Второй одиночный «челленджер» он выиграл в мае 2015 года в Турине. В июле того же года Марко впервые поднялся в топ-100 мирового рейтинга. В августе 2015 года Чеккинато дебютировал в основном розыгрыше турниров серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США. В первом раунде он проиграл американцу Марди Фишу.

В начале марта 2016 года Чеккинато впервые сыграл за сборную Италии в первом раунде Кубка Дэвиса. В апреле 2016 года на турнире в Бухаресте Марко первый раз в карьере смог достичь четвертьфинала АТП. В июне он выиграл «челленджер» в Милане. В мае 2017 года он победил на «челленджере» в Риме.

2018—2019 (первые титулы АТП, полуфинал Ролан Гаррос и топ-20) 

В 2018 году Чекканито смог выйти на более высокий уровень. В марте он победил на «челленджере» в Сантьяго. В конце апреля Марко сумел выиграть свой первый титул на турнирах ATP-тура. На турнире в Будапеште, теннисист стартовал с квалификации, где проиграл в финальном раунде отбора, но оказался лаки-лузером и прошёл в основную сетку. Чеккинато смог пройти все раунды соревнования и в финале переиграл австралийца Джона Миллмана — 7-5, 6-4.

Следующего успеха он добился в июне на Ролан Гаррос 2018 года. Едва не вылетев в первом же круге, где в сложной борьбе он обыграл Мариуса Копила со счётом 2-6, 6-7(4), 7-5, 6-2, 10-8, Марко затем дошёл до 4-го круга, где победил восьмого сеянного Давида Гоффена (7-5, 4-6, 6-0, 6-3). В четвертьфинале Марко сенсационно обыграл Новака Джоковича со счётом 6-3, 7-6(4), 1-6, 7-6(11). В итоге 25-летний итальянец, который до этого на турнирах Большого шлема играл в основе лишь четыре раза и всегда проигрывал в первом раунде, смог неожиданно выйти в полуфинал. В борьбе за финал Чеккинато проиграл Доминику Тиму в трёх сетах — 5-7, 6-7(10), 1-6. Результат, добытый на Ролан Гаррос, позволил ему серьезно подняться в рейтинге — с 72-й на 27-ю позицию.

В конце июня 2018 года Чеккинато смог выйти в полуфинал на травяном турнире в Истборне. В июле он выиграл свой второй титул в Туре на грунтовом турнире в Умаге, где в финале переиграл аргентинца Гвидо Пелью — 6-2, 7-6(4). В октябре итальянцу впервые покорился топ-20 мирового рейтинга, в котором он остался по итогам года.

Сезон 2019 года Чеккинато начал с выхода в полуфинал турнира в Дохе. На Открытом чемпионате Австралии он уступил в первом же раунде Филипу Краиновичу из Сербии. В феврале он выиграл третий в карьере титул АТП, крупно обыграв в финале турнира в Буэнос-Айресе аргентинца Диего Шварцмана (6-1, 6-2). Через неделю после этой победы Марко поднялся на самое высокое для себя — 16-е место мирового рейтинга.

В начале мая Чеккинато вышел в полуфинал турнира в Мюнхене. На Ролан Гаррос он выбыл уже в первом раунде и потерял много рейтинговых очков, опустившись на 39-е место с 19-го. На Открытом чемпионате США он проиграл в первом раунде швейцарцу Хенри Лааксонену в сложном пятисетовом матче. Неудачные результаты откатили Чеккинато к концу года на 71-е место рейтинга.

2020—2021 
В 2020 году падение в рейтинге продолжилось и Марко выпал из топ-100. На Открытый чемпионат Франции в октябре ему пришлось отбираться через квалификацию и он успешно справился с этой задачей, а затем выиграл ещё две игры и вышел в третий раунд. После Ролан Гаррос он сыграл на родине на турнире в Пуле, где смог выйти в финал. В борьбе за титул он уступил Ласло Дьёре из Сербии — 6-7(3), 5-7. Заработанные очки позволили итальянцу вернуться в топ-100 сразу на 77-ю строчку.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (5)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (9)

Победы (6)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 29 марта 2021 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии